A261 steht für:
 Bundesautobahn 261, eine deutsche Autobahn
 Provinciale weg 261, eine niederländische Autobahn
 HMS Utö (A261), ein Kriegsschiff der schwedischen Marine

A261